Бертуччелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1924—2002) — итальянский футболист.
 Бертуччелли, Жан-Луи (1942—2014) — французский кинорежиссёр.
 Бертуччелли, Жюли (род. 1968) — французский кинорежиссёр.